Maisons (Aude)
 Maisons (Calvados)
 Maisons (Eure-et-Loir)

Desambiguações de topônimos